Гарбінє Мугуруса була чинною чемпіонкою, але не змогла захистити свій титул, оскільки її перемогла в 3-му колі Петра Квітова.

Агнешка Радванська виграла титул, у фіналі перемігши Джоанну Конту з рахунком 6–4, 6–2.

Сіяні гравчині 

Четверо півфіналісток турніру в Ухані вийшли без боротьби в друге коло:
  Домініка Цібулкова
  Симона Халеп
  Світлана Кузнецова
  Петра Квітова

Сітка

Фінальна частина 
{{Теніс сітка 1/4 3
|RD1=Чвертьфінал
|RD2=Півфінали
|RD3=Фінал

|team-width=175

|RD1-seed1=16
|RD1-team1= Еліна Світоліна
|RD1-score1-1=77
|RD1-score1-2=6
|RD1-score1-3=
|RD1-seed2=
|RD1-team2= Дарія Гаврилова
|RD1-score2-1=63
|RD1-score2-2=1
|RD1-score2-3=

|RD1-seed3=3
|RD1-team3= 
|RD1-score3-1=6
|RD1-score3-2=6
|RD1-score3-3=
|RD1-seed4=
|RD1-team4= Ярослава Шведова
|RD1-score4-1=1
|RD1-score4-2=2
|RD1-score4-3=

|RD1-seed5=11
|RD1-team5= Джоанна Конта 
|RD1-score5-1=6
|RD1-score5-2=6
|RD1-score5-3=
|RD1-seed6=
|RD1-team6= Чжан Шуай
|RD1-score6-1=4
|RD1-score6-2=0
|RD1-score6-3=

|RD1-seed7=8
|RD1-team7= Медісон Кіз
|RD1-score7-1=6
|RD1-score7-2=62
|RD1-score7-3=77
|RD1-seed8=14
|RD1-team8= Петра Квітова
|RD1-score8-1=3
|RD1-score8-2=77
|RD1-score8-3=65

|RD2-seed1=16
|RD2-team1= Еліна Світоліна
|RD2-score1-1=63
|RD2-score1-2=3
|RD2-score1-3=
|RD2-seed2=3
|RD2-team2= 
|RD2-score2-1=77
|RD2-score2-2=6
|RD2-score2-3=

|RD2-seed3=11
|RD2-team3= Джоанна Конта
|RD2-score3-1=77
|RD2-score3-2=4
|RD2-score3-3=6
|RD2-seed4=8
|RD2-team4= Медісон Кіз 
|RD2-score4-1=61
|RD2-score4-2=6
|RD2-score4-3=4

|RD3-seed1=3
|RD3-team1=

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Нижня половина

Секція 3

Секція 4

Кваліфікація

Сіяні гравчині

Кваліфікувалися

Сітка

Перший кваліфаєр

Другий кваліфаєр

Третій кваліфаєр

Четвертий кваліфаєр

П'ятий кваліфаєр

Шостий кваліфаєр

Сьомий кваліфаєр

Восьмий кваліфаєр

Посилання 
 Main Draw 
 Qualifying Draw 

China Open, одиночний розряд
China Open (теніс) 2016